Con Cantone di Santa Cruz ci si può riferire a:
Cantone di Santa Cruz (Costa Rica)
Cantone di Santa Cruz (Ecuador)